Euro Cup, compétition de football américain existant de 1996 à 1999.
 LEN Euro Cup, compétition de water-polo nommée ainsi depuis 2011.